Червонозаводська́ ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах колишнього СРСР.

Червонозаводська вулиця — вулиця в Києві.

 Червонозаводська вулиця — колишня назва Соборної вулиці в Барвінковому.
 Червонозаводська вулиця — колишня назва вулиці Академіка Бєлелюбського в Дніпрі.
 Червонозаводська вулиця — колишня назва вулиці Василя Вишиваного в Запоріжжі.
 Червонозаводська вулиця — колишня назва вулиці Катерини Білокур в Полтаві.
 Червонозаводська вулиця — колишня назва Вишневої вулиці в Приколотному.

Червонозаводська вулиця — вулиця в Ачинську.
 Червонозаводська вулиця — вулиця в місті Липецьку.
 Червонозаводська вулиця — вулиця в Пермі.

Вулиці